Franciscana steht für
La-Plata-Delfin, ein an der Atlantikküste Südamierikas verbreiteter Zahnwal
Black Mission, eine Feigensorte